Владимир Фетисов:
* Фетисов, Владимир Александрович (род. 1927) — советский футболист, тренер.
 Фетисов, Владимир Леонидович (1923—1998) — советский художник.

Примечания